Demon Box – romanzo di Ken Kesey del 1986
Demon Box – album dei Motorpsycho del 1993